«Моргиана» — чешский художественный кинофильм, поставленный режиссёром Юраем Герцем в 1972 году на киностудии Баррандов по мотивам романа Александра Грина «Джесси и Моргиана».

События фильма происходят на стыке XIX и XX столетий в живописном уголке на берегу моря. Это драматическое повествование о двух сестрах (обеих играет Ива Янжурова), одна из которых добрая и красивая, а другая — злая и некрасивая. Это история о безграничной ненависти и любви.

Пляжные сцены снимались в Болгарии.

Сюжет 
Режиссер Юрай Герц не слишком далеко отошел от писательского замысла, создав сказочную притчу о противостоянии добра и зла, уродства и красоты, уйдя от гриновского романтизма и полярных оценок. Автор смотрит на декадентский мир аристократов глазами сиамской кошки — грациозного существа с ледяными голубыми глазами, которое зловредная хозяйка делает соучастницей преступления. Главная героиня Виктория показана не уродливой, а скорее завистливой, алчной, попросту злой мегерой. Она стремится сжить со свету свою родную сестру — симпатичную Клару, мечтает прибрать все поместье и богатство в свои руки. В конце фильма выздоровевшая Клара узнает о самоубийстве Виктории и воспринимает это просто и легко, как должное, без трагедии, прижимаясь к надежному плечу поручика Марека.

В ролях

Награды 
 Приз «Золотой Хьюго» на МКФ в Чикаго.

Примечания

Ссылки 
 
 

Экранизации рассказов
Экранизации произведений Александра Грина
Фильмы Чехословакии 1972 года
Фильмы в жанре джалло
Фильмы о серийных убийцах
Фильмы ужасов Чехословакии
Фильмы ужасов 1972 года